Langeln peut faire référence à :
 Langeln, commune allemande de l'arrondissement de Pinneberg, en Schleswig-Holstein ;
 Langeln, ancienne commune allemande de la Saxe-Anhalt, dans l'arrondissement du Harz (commune du Nordharz).